Busanesi – abitanti di Busana
Busanesi – abitanti di Busano